Династія:

 Династія — ряд монархів того самого роду, які заступають один одного на троні шляхом спадкування.
 «Династія» — американська прайм-тайм мильна опера 1981—1989 років.
 «Династія» — американський телесеріал 2017—2021 років.

Також:
 Dynasty («Династія») — сьомий студійний музичний альбом гурту Kiss